Мелания Габбьядини (, родилась 28 августа 1983 в Кальчинате) — итальянская спортсменка, игрок в мини-футбол. В 2017 году завершила карьеру футболистки. Выступала в Серии А и национальной сборной Италии. Пятикратная чемпионка Италии в составе «Вероны», одна из лидеров итальянской сборной по количеству сыгранных матчей, участница трёх чемпионатов Европы и игрок символической сборной чемпионата Европы 2013 года. Лучшая футболистка чемпионата Италии 2012, 2013 и 2014 годов.

Карьера

Клубная 
Начала свою карьеру в «Бергамо» в 2000 году, выиграв с ним Серию Б в 2002 году. После банкротства клуба в 2004 году перешла в «Верону», в которой играет и сейчас. В составе «Вероны» выигрывала чемпионат Италии в сезонах 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 и 2014/2015, Кубок Италии в сезонах 2005/2006 и 2006/2007, Суперкубок Италии в 2005, 2007 и 2008 годах. Признавалась лучшей футболисткой Серии А в 2012, 2013 и 2014 годах. Дошла до полуфинала Кубка УЕФА 2007/2008.

В сборной 
Мелания сыграла пять матчей за молодёжную сборную. В основной дебютировала 16 апреля 2003 в товарищеском матче против Нидерландов (победа 5:0). Сыграла более 80 матчей за женскую сборную Италии. На чемпионате Европы 2005 года, проходившем в Англии, она забила дважды в ворота Норвегии (поражение 5:3), а сборная Италии не вышла из группы. На чемпионате Европы 2009 года, проходившем в Финляндии, сыграла все четыре матча и забила гол в ворота России (победа 2:0), а сборная Италии выбыла в четвертьфинале.

Габбьядини была включена в состав сборной на чемпионат Европы 2013 года, проходивший в Швеции, по решению тренера Антонио Кабрини. Забила на турнире по голу в ворота Дании и Швеции, отыграла весь матч против Германии в четвертьфинале. По итогам турнира вошла в символическую сборную.

Стиль игры 
Мелания может играть на позициях флангового полузащитника, флангового нападающего и центрального нападающего. Известна своей отличной техникой и контролем мяча.

Личная жизнь 
У Мелании есть младший брат Маноло, играющий за «Сампдория» и основную сборную Италии. Сама Мелания является также профессиональным мастером-татуировщиком.

Достижения

Клубные 
  
 Чемпионка Италии: 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2014/15
 Победительница Кубка Италии: 2005/06, 2006/07
 Победительница Суперкубка Италии: 2005, 2007, 2008

 Бергамо
 Чемпионка Италии в Серии Б: 2001/02

Личные 
 Лучшая футболистка Серии А: 2012, 2013, 2014, 2015
 Игрок символической сборной чемпионата Европы 2013

Статистика выступлений

Клубная карьера

Матчи за женскую сборную Италии 
Перечислены матчи начиная с 2009 года

Итого: 46 матчей (27 побед, 8 ничьих, 11 поражений) / 28 голов.

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки Италии
Игроки женской сборной Италии по футболу
Игроки в мини-футбол Италии